Elevation puede referirse a:

Música 
 Elevation (2000), canción de U2;
 Elevation (2014), canción de Erasure.